The Houndcats, desenho animado da década de 1970 conhecida no Brasil como "Missão Quase Impossível"
 Wrongfully Accused, filme (1998) com Leslie Nielsen traduzida em Portugal como "Missão Quase Impossível" 
Miss Castaway And The Island Girls, filme (2004) com Michael Jackson exibido no Brasil como "Missão Quase Impossível"
The Spy Next Door, filme (2010) com Jackie Chan distribuído no Brasil como "Missão Quase Impossível"

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão